Kornis Gáspár (1555–1601) máramarosi főispán
 Kornis Gáspár (1641–1683) marosszéki főkapitány